Pablo Santos est un nom porté par :

 Pablo Santos (1987-2006), Pablo Alberto Santos Williams, acteur mexicain.
 Pablo Santos (1992-), Pablo Renan dos Santos, footballeur brésilien.